Van Halen II — другий студійний альбом американської групи Van Halen, який був випущений 23 березня 1979 року.

Композиції 
 You're No Good - 3:16
 Dance the Night Away - 3:06
 Somebody Get Me a Doctor - 2:52
 Bottoms Up! - 3:05
 Outta Love Again - 2:51
 Light Up the Sky - 3:13
 Spanish Fly - 1:00
 D.O.A. - 4:09
 Women in Love... - 4:08
 Beautiful Girls - 3:56

Джерела 
 Van Halen II  allmusic
 Van Halen II  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Van Halen